Перебігла (Перебігля, Перебегла) — річка в Україні, у Романівському районі Житомирської області. Ліва притока Тетерева (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 7,4 км.

Розташування 
Бере початок на південному заході від Старочуднівської Гути. Тече переважно на південний схід понад Станіславівкою і на південному заході від Годихи впадає у річку Тетерів, праву притоку Дніпра.

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 414
 Мапа Шуберта, Аркуш 23-6
 Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна. — : Тип. Имп. Академии наук, 1913. — С. 43.

Посилання 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Романівського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці